Пюїзе́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 80 км на захід від Парижа, 95 км на північний захід від Орлеана, 22 км на північ від Шартра.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Пюїзе на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Пюїзе на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ер і Луар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ер і Луар